Mistrzostwa czterech kontynentów w łyżwiarstwie figurowym 2006 – 8. edycja zawodów rangi mistrzowskiej dla łyżwiarzy figurowych z Azji, Afryki, Ameryki oraz Australii i Oceanii. Mistrzostwa odbywały się od 23 do 28 stycznia 2006 w hali World Arena w amerykańskim Colorado Springs.

Mistrzami w konkurencjach solowych zostali Japończyk Nobunari Oda i Amerykanka Katy Taylor. Wśród par sportowych triumfowali Amerykanie Rena Inoue i John Baldwin. Natomiast w konkurencji par tanecznych złoto wywalczyli Amerykanie Tanith Belbin i Benjamin Agosto.

Kwalifikacje 
W zawodach mogli wziąć udział reprezentanci czterech kontynentów: Azji, Afryki, Ameryki oraz Australii i Oceanii, którzy przed dniem 1 lipca 2005 roku ukończyli 15 rok życia. W odróżnieniu od innych zawodów rangi mistrzowskiej w łyżwiarstwie figurowym, podczas mistrzostw czterech kontynentów każdy kraj może wystawić 3 reprezentantów w każdej konkurencji, niezależnie od wyników osiągniętych przed rokiem.

Program zawodów 
 23–24 stycznia – oficjalne treningi
 25 stycznia – uroczyste otwarcie zawodów, taniec obowiązkowy, program krótki par sportowych, program krótki solistów
 26 stycznia – taniec oryginalny, program dowolny par sportowych, program krótki solistek
 27 stycznia – taniec dowolny, program dowolny solistów
 28 stycznia – program dowolny solistek

Klasyfikacja medalowa

Wyniki

Soliści

Solistki

Pary sportowe

Pary taneczne

Przypisy

Bibliografia 
 

2006
2006 w sportach zimowych
Sport w Colorado Springs
2006 w Stanach Zjednoczonych
Łyżwiarstwo figurowe w Stanach Zjednoczonych